Menominee County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Menominee County (Michigan)
Menominee County (Wisconsin)